Grupp C i Copa América Centenario avgjordes under perioden 5–13 juni 2016.

Matchresultat

Tabeller

Jamaica mot Venezuela

Mexiko mot Uruguay

Uruguay mot Venezuela

Mexiko mot Jamaica

Mexiko mot Venezuela

Uruguay mot Jamaica

Referenser

Grupp C